Kamtchiya peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Камчия) :
Kamtchiya, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
la Kamtchiya, rivière bulgare, qui a donné son nom à la réserve naturelle de Kamtchiya.